Мари́я Ни́льсен (, 23 декабря 1875 — 6 апреля 1951) — датская коммунистка, один из организаторов датской Красной гвардии.

Член Социал-демократической партии Дании, в марте 1918 года приняла участие в создании Социалистической рабочей партии Дании, вышедшей из СДПД, чтобы присоединиться к Коминтерну. В 1920 году — в числе основоположников Коммунистической партии Дании. Участвовала во 2-м конгрессе Коминтерна, где представляла учителей-коммунистов.

В 1928 году исключена из партии за нежелание поддерживать кампанию по травле Троцкого. В 1932 году восстановила членство в партии, а в 1936 году была окончательна исключена за протест против процессов над старыми большевиками в СССР. До своей смерти в 1951 году поддерживала связь с небольшими датскими и норвежскими троцкистскими группами.

Литература 
 Портрет десяти коммунистов

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 23 декабря
Родившиеся в 1875 году
Умершие 6 апреля
Умершие в 1951 году
Марксисты
Революционеры Дании
Коммунисты Дании
Троцкисты Дании
Члены Социал-демократической партии Дании